Регеда Дмитро Володимирович — сержант Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Регеда Михайло Степанович (* 1960) — доктор медичних наук, професор, Академік Академії наук Вищої школи України, Академік Української Академії наук, заслужений працівник освіти України.
 Регеда Сергій Володимирович (* 1994) — український метальник молота.
 Регеда Сергій Іванович — полковник ЗСУ, командир Полтавського батальйону Національної гвардії України.